Vixen puede referirse a:

 Vixen (DC Comics), un personaje ficticio, una superheroína del universo de DC Comics;
 Vixen (serie web), basada en la historia de la superheroína de DC Comics;
 Vixen (banda), una banda estadounidense de Hard Rock formada totalmente por mujeres;
 USS Vixen, nombre recibido por cuatro buques de la US Navy estadounidense;
 de Havilland DH.110 Sea Vixen, un caza biplaza de los años 1950 que sirvió en sección aérea de la Royal Navy británica;
 Vixen LaMoore, modelo de glamour estadounidense; 
 Vixen (estudio) estudio de cine pornográfico.